Лиано́зово — остановочный пункт Савёловского направления Московской железной дороги в Москве, станция линии МЦД-1 Московских центральных диаметров. Находится в одноимённом районе Москвы, ближайшая станция метро — «Алтуфьево».

Характеристика 
Состоит из двух пассажирских платформ бокового типа, соединённых между собой только настилом через пути и расположенных друг напротив друга. На обеих платформах имеются кассовые павильоны с типовыми навесами. Недалеко от платформы проходит заброшенная железнодорожная ветка, идущая в посёлок Северный, служившая для подвоза хлора на водопроводную станцию.

История 
Станция открыта в 1913 году.

В январе 2016 года началась работа по установке турникетов. К июню 2016 года павильоны с турникетами установлены, платформы обнесены решётками, часть выходов с платформ закрыты. Одновременно был ликвидирован пешеходный переход у северного торца платформ (в настоящее время функционирует только переход у южного торца).

Входит в состав Московских центральных диаметров, линия МЦД-1.

Движение поездов 
Пассажирское сообщение осуществляется электропоездами. Имеется прямое сообщение на Белорусское (Смоленское) направление. Самые дальние пункты беспересадочного сообщения: В северном направлении: Савёлово, Дубна, в западном направлении: Бородино, Звенигород, Усово. Относится ко 2 тарифной зоне. Время движения от Савёловского вокзала составляет 18 минут.

Перспективы 
Планируется реконструкция станции с переносом платформ в сторону области, причем платформы станут островными, а количество путей увеличится до 4. Окончание первого этапа реконструкции планируется на сентябрь 2023 года.

В 2023 году рядом со станцией планируется открытие станции метро «Лианозово». На базе этих станций планируется организовать транспортно-пересадочный узел.

Наземный общественный транспорт

Галерея

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы

Примечания

Ссылки 
 «Савёловская глухомань» (города, станции, расписания, история)
 Расписание электропоездов

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Лианозово
Железнодорожные станции и платформы Москвы
МЦД-1